2-й выпуск Арктической гонки Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 14 по 17 августа 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014 (категория 2.1).

Победителем гонки стал нидерландский велогонщик Стивен Крёйсвейк из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 5 команд ПроТура. Также были приглашены 8 профессиональных континентальных команд и 7 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышли 117 спортсменов из 120 заявленных.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
За 5 км до финиша, на самом крутом участке заключительного подъёма Кваенангсфьеллет, атаковал Симон Шпилак из . Его атаку подхватил голландец Стивен Крёйсвейк (). Вдвоем гонщики быстро набрали небольшое преимущество, которое держалось в районе 20 сек. Финальные километры подъёма не были слишком крутыми, поэтому пелотон стремился всеми силами догнать лидеров. Но, Шпилак и Крёйсвейк выстояли под напором общей группы. В финальном спринте гонщик «Катюши» оказался сильнее. Голландец же возглавил общий зачет гонки.

Первым из общей группы финишировал француз Джонатан Ивер, также из «Belkin», а вслед за ним, 4-м на этапе финишировал Александр Кристофф (), который стал лидером очковой классификаци.

Этап 4

Лидеры классификаций 
На Арктической гонке Норвегии 2014 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался синей майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапа: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины подъёмов, которых на гонке насчитывалось 9, в первой тройке: 4 очка за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье.

Лидер молодежной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки во главе с директором гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующий этап ему присуждался красный номер.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

Источники 
 

Арктическая гонка Норвегии
Европейский тур 2014